Opna (s tujko membrana) je tanka, ploska in prožna struktura, ki ločuje dva prostora. Izraz se nanaša na tovrstne strukture v mnogih različnih sistemih:

 Polprepustna membrana - struktura, ki nekatere snovi prepušča, drugih pa ne

V biologiji in anatomiji
 Celična membrana - dvoplastna fosfolipidna struktura, ki omejuje vsebino celic in deluje kot polprepustna membrana
 Biološka membrana - širši pojem, ki vključuje tudi membrane okrog organelov; organele, ki jih obdaja taka membrana, uvrščamo med membranske organele
 Bobnič - opna v ušesu, ki posreduje nihanje zraka v srednje uho; homologna bobniču je timpanalna membrana, del čutila za sluh pri žuželkah
 Deviška kožica - opna, ki zapira vhod v nožnico
 Medkostna membrana - vezivna struktura, ki povezuje kosti

V umetnosti
 Opna kot del glasbila, ki generira zvok. Glasbila, ki generirajo zvok s pomočjo opne, uvrščamo med membranofona glasbila
 Opna, roman Franca Puncerja